Ceda, Čeda et CEDA peuvent faire référence à :

Toponyme 

 , village italien dans la province de Parme, dans la région d’Émilie-Romagne.

Patronyme 

 José Ceda (1987-), joueur dominicain de baseball.

Prénom 
Čeda (en serbe cyrillique : ) est un prénom serbe notamment porté par :
 Čeda Milosavljević (1898-1941), professeur et partisan communiste serbe ;
  (1949-), chanteur serbe de musique folklorique.

Langue 
 ceda, première et troisième personne du subjonctif présent du verbe espagnol ceder, « céder » (que yo ceda, « que je cède », que él ceda, « qu’il cède »). Deuxième personne de l’impératif du verbe espagnol ceder, « céder » (¡ ceda !, « cède ! ».

Sigle 
 CEDA, Centre d'édition et de diffusion africaines, une maison d'édition ivoirienne ;
 CEDA, Confédération espagnole des droites autonomes, un parti politique espagnol de la seconde république ;
 Civil Emergency and Defense Agency, organisation fictive du jeu Left 4 Dead.

Patronyme hispanique